De 10de Europacup I hockey voor vrouwen werd gehouden van 20 tot en met 23 mei 1983 in Den Haag. Het deelnemersveld bestond uit 8 teams. HGC won deze editie door in de finale het Duitse RTHC Bayer Leverkusen te verslaan.

Uitslag poules

Poule A

Uitslagen
 Moskva - Uccle 6-3
 Leverkusen – Slavia Praha 2-1
 Moskva - Slavia Praha 5-0
 Leverkusen - Uccle 0-0
 Slavia Praga - Uccle 0-1
 Moskva - Leverkusen 1-2

Poule B

Uitslagen
 HGC - Glasgow 3-1
 Muckross - Amsterdam 0-5
 HGC - Amsterdam 2-0
 Muckross - Glasgow 2-0
 Glasgow - Amsterdam 0-3
 Muckross - HGG 0-2

Finales

Finale
 HGC - Leverkusen 2-0

Plaats 3
 Amsterdam - Moskva 3-2

Plaats 5
 Uccle - Muckross 3-0

Plaats 7
 Slavia Praga - Glasgow 1-2

Einduitslag
  HGC
  RTHC Bayer Leverkusen
  Amsterdam H&BC
  SKIF Moskva
  Royal Uccle Sport THC
  Muckross HC
  Glasgow Western LHC
  SK Slavia Praha

1
Hockey in 1983
Hockey in Nederland
Hockey
Sportevenement in Den Haag